Доктрина Лукьянова — неофициальное название сформулированной председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым в 1990 г. политической доктрины. Доктрина заключалась в том, что руководство СССР для предотвращения выхода союзных республик из состава СССР проводило политику по формированию организованных военизированных структур для разжигания и поддержки межнациональных конфликтов в их регионах, населенных в основном русскоязычным населением, с тем, чтобы добиться их раскола и сделать таким образом невозможным их выход из СССР. В число таких регионов входили Приднестровье и Гагаузия в Молдавии, Абхазия, Аджария и Южная Осетия в Грузии, Нагорный Карабах в Азербайджане, Латгалия в Латвии, Принаровье в Эстонии и Виленский край в Литве

См. также 
 Доктрина Брежнева
 Разделяй и властвуй

Примечания 

Распад СССР
1990 год в СССР
Доктрины